Сент-Луїс 2018 (або The 2018 Sinquefield Cup) — 6-й міжнародний шаховий турнір, що проходив з 17 по 28 серпня 2018 року в Сент-Луїсі (США). Турнір також був четвертим з п'яти етапів «Grand Chess Tour 2018».

Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2787,5).

Регламент турніру

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 18-22, 24-27 серпня
 Вихідний день: 23 серпня

Початок партій: 1-9 тури о 21-00 (час Київський).

Контроль часу 
 100 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 1-го.

Критерії розподілу місць 
 1. Коефіцієнт Зоннеберга-Бергера;
 2. Кількість виграних партій
 3. Кількість виграних партій чорними фігурами;

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд — 300 000 $.
 75 000 $
 50 000 $
 40 000 $
 30 000 $
 25 000 $
 20 000 $
 15 000 $
 15 000 $
 15 000 $
 15 000 $

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ станом на серпень 2018 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Розподіл очок у загальний залік Grand Chess Tour 2018

Посилання 
 Офіційний сайт турніру
 Sinquefield Cup 2017 на chesspro.ru
 Форум турніру на chesspro.ru
 Результати турніру на chess-results.com

Примітки 

Сент-Луїс (шаховий турнір)
Шахові турніри 2018
2018 у США
Серпень 2018